Amerikai Egyesült Államok
Greenwood (Arizona)
Greenwood (Arkansas)
Greenwood Village, Colorado
Greenwood (Charles Mix megye, Dél-Dakota)
Greenwood (Lawrence megye, Dél-Dakota)
Greenwood (Dél-Karolina)
Greenwood (Delaware)
Greenwood (Florida)
Greenwood (Georgia)
Greenwood (Idaho)
Greenwood (Illinois)
Greenwood (Indiana)
Greenwood (Minnesota)
Greenwood (Mississippi)
Greenwood Springs, Mississippi
Greenwood (Missouri)
Greenwood (Nebraska)
Greenwood (New York)
Greenwood (Boone megye, Nyugat-Virginia)
Greenwood (Doddridge megye, Nyugat-Virginia)
Greenwood (Fayette megye, Nyugat-Virginia)
Greenwood (Morgan megye, Nyugat-Virginia)
Greenwood (Tulsa), Oklahoma
Greenwood (Pennsylvania)
Greenwood (Franklin megye, Pennsylvania)
Greenwood (Clarksville, Tennessee)
Greenwood (Midland megye, Texas) 
Greenwood (Parker megye, Texas) 
Greenwood (Wise megye, Texas) 
Greenwood (Albemarle megye, Virginia)
Greenwood (Bath megye, Virginia)
Greenwood (Washington)
Greenwood (Seattle, Washington)
Greenwood (Wisconsin)
Greenwood (Taylor megye, Wisconsin)
Greenwood (Vernon megye, Wisconsin)
Greenwood (község, Vernon megye, Wisconsin)